Tomás Medina puede hacer referencia a:

Tomás Medina Menéndez (1803-1884), político salvadoreño; o
Tomás Medina Mota (1940-), pintor español.